Brebina, nume care amintește de prezența brebilor în spațiul lingvistic românesc, se poate referi la:
Localități:
 Brebina, Mehedinți
 Brebina, Teleorman

Râuri
 Râul Brebina Mică
 Râul Brebina Mare
 Brebina - afluent al Bârsei
 Brebina - afluent al râului Motru

Vezi și 
 Breb (originea toponimelor Brebina, Brebu, Breb)
 Brebu (dezambiguizare)
 Breb (dezambiguizare)

Toponime românești